Електромоторен завод „Елпром Троян“ ЕООД е завод специализиран в производството на електродвигатели.

История 
Създадена през 2013 година под името „Монд Метал“ ЕООД от Младен Мондешки, през 2016 година придобива на публичен търг, обявен от синдика на Елма-АД (в несъстоятелност), основната част от активите на изпадналия в несъстоятелност през лятото на 2012 година електромоторен завод „Елма“. Това включва земята, сградите и помещенията, машините и съоръженията, като една голяма част от работниците и служителите също остават в завода и продължавата дейността си на същата площадка, но под новото-старо име Електромоторен завод Елпром Троян. През 2016 година „Монд Метал“ се преименува на „Елпром Троян1“, през 2017 – на „Електромоторен завод Елпром Троян“. През 2017 г. и 2018 г. заводът започва да си възстановява позициите и пазарите в страната и чужбина.

Заводът участва в множество международни технически изложения като Международния технически панаир в Хановер, Германия, както и Международния технически панаир в Пловдив, Бълграия, както и на Международния технически панаир в Екатеринбург – Урал, Русия.

През 2020 година Върховният административен съд (ВАС) взе своето окончателно Решение, че „ЕЛПРОМ“ не е търговска марка (запазена като такава от „Елпром Харманли“), а е нарицателно, съвкупност от Електротехническа Промишленост , като част от направление Електронна промишленост в България, каквото значение е имало наименованието „ЕЛПРОМ“. Вж. съдебните актове: РЕШЕНИЕ 4662/21.04.2020 г. по адм.дело 8281/2019 г. на ВАС, с което се потвърждава РЕШЕНИЕ №3382 от 20 май 2019 г. по адм. дело №12608/2018 г. по описа на Административен съд – София – град, с което се потвърждава Решение №157 от 27 юли 2018 г. на председателя на Патентното ведомство. Тази юриспруденция е от изключителна важност, тъй като по този начин се запазва характеристиката на отрасъла – електротехническа промишленост и словния елемент за нея „ЕЛПРОМ“ остава свободен за употреба, като резултат и благодарение на воденото от „Елпром Троян“ дело срещу „Елпром Харманли“.

Отличия и награди 
 През 2017 г. получава Златен медал за „Иновации“ от 73-ти Международен технически панаир в Пловдив, проведен 25 – 30 септември 2017 г., за първия в света „умен мотор“
 През 2018 г. получава Златени 4 медала за „Иновации“ от 74-ти Международен технически панаир в Пловдив, проведен 24 – 29 септември 2018 г., за интелигентни решения свързани с електромоторите 
 През 2018 г. получава престижната награда за „Иновации“ на Германската икономика 2017/2018 г. за постиженията си в Индустрия 4.0 
 През 2018 г. получава наградата „Компания на годината 2017/18“, категория „Инудстрия“, „Устойчиво развитие, Конкурентоспособност и Иновации“ връчена на 19 април 2018 г., София 
 Кристален тетраедър за най-добър дизайн на панаирна експозиция от 73-ти (25 – 30 септември 2017 г.) и от 74-ти (24 – 29 септември 2018 г.) Международен технически панаир в Пловдив, присъдена заедно с Националната асоциация за дизайн и реклама.
 През 2019 г. получава наградата „Компания на годината 2018/19“, категория „Индустрия“, „Световен лидер и пионер в Индустрия 4.0“

Иновации 
 През 2017 г. на 73-тия Международен технически панаир в Пловдив, заводът представя първия в света „умен мотор“ като част от Инудстриалана революция 4.0 (Industry 4.0) 
 През 2018 г. на Международния технически панаир HANNOVER MESSE`2018 (23 – 27 април 2018 г.), проведен под надслова INDUSTRY 4.0 Елпром Троян представя отново своя „умен мотор“.
 През 2018 г. на 74-тия Международен технически панаир в Пловдив, заводът представя новите си разработки за защита и мониторинг на спирачните системи при електродвигателите.
 През 2019 г. на Международния технически панаир HANNOVER MESSE`2019 (1 – 5 април 2019 г.), Елпром Троян представя отново своя „умен мотор“ и отличените през 2018 г. с четири златни медала иновации.

Обществени и икономически отношения 
 Член на КРИБ (Конфедерация на Работодателите и индустриалците в България) от 2022г.
 Член на Германо-Българска индустриално-търговска камара от 2018г. 2019, 2020, 2021 
 Член на Френско-Българска търговска и индустриална камара, 2018г. 2019, 2020, 2021 
 Член на Българска браншова камара машиностроене, 2018г. 2019, 2020, 2021 
 Член на Българска асоциация на електротехниката и електрониката, 2018г.

Видео представяне на иновациите получили награди на изложенията и панаирите 
 Представяне на презентация за начина на работа и технически функции на наградения с награда на „Германската икономика“ и „Златен Медал“ от МТП-Пловдив като първият в света „умен“ електромотор, на български https://www.youtube.com/watch?v=XBDubRttH5U, на английски https://www.youtube.com/watch?v=wz390_Tctk4, на немски https://www.youtube.com/watch?v=8v2OS0_ew0c

Източници

Външни препратки 
  на Елпром Троян
 Асинхронен Двигател, История www.wikiwand.com
 Младенов, Йордан и др. Панорама на електронната промишленост на България, Факти и документи, Съставител и редактор:Огнемир Генчев. София, 2003.
 Фотографии на сградите на всички предприятия от ДСО „Елпром“ в България.

Производители на електротехническо оборудване
Предприятия от преработващата промишленост в България
Основани в България през 2013 година
Икономика на Троян